Онуа-Эмери  () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Нор, округ Авен-сюр-Эльп.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года путём слияния упраздненных кантонов Баве и Берлемон, а также отдельных коммун кантонов Кенуа-Уэст и Отмон.

Состав кантона 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики  за 2017 г.):

 Амфруапре (223 чел.)
 Арньи (607 чел.)
 Баве (3 326 чел.)
 Башан (2 324 чел.)
 Беллиньи (827 чел.)
 Берлемон (3 130 чел.)
 Бермери (373 чел.)
 Бетреши (252 чел.)
 Бри (417 чел.)
 Бусьер-сюр-Самбр (524 чел.)
 Варньи-ле-Гран (1 101 чел.)
 Варньи-ле-Пети (759 чел.)
 Вильро (996 чел.)
 Вьё-Мениль (636 чел.)
 Гомменьи (2 301 чел.)
 Гюссиньи (334 чел.)
 Жанлен (1 137 чел.)
 Ла-Лонгвиль (2 097 чел.)
 Ла-Фламангри (420 чел.)
 Леваль (2 455 чел.)
 Мекиньи (702 чел.)
 Монсо-Сен-Ва (495 чел.)
 Нёф-Мениль (1 330 чел.)
 Нуайель-сюр-Самбр (278 чел.)
 Оби (686 чел.)
 Одиньи (366 чел.)
 Онуа-Эмери (8 811 чел.)
 Он-Эржи (858 чел.)
 Пон-сюр-Самбр (2 541 чел.)
 Прё-о-Сар (314 чел.)
 Сассеньи (269 чел.)
 Сен-Ва (636 чел.)
 Сен-Реми-Шоссе (510 чел.)
 Теньер-сюр-Он (971 чел.)
 Уден-ле-Баве (875 чел.)
 Феньи (6 881 чел.)
 Франуа (378 чел.)
 Экюэлен (140 чел.)
 Эт (340 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 37,7 % голосов против 22,0 % у Эмманюэля Макрона и 16,6 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 59,1 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 35,4 %,  Жан-Люк Меланшон – 20,5 %, Эмманюэль Макрон – 16,6 %, Франсуа Фийон – 14,3 %; 2 тур: Ле Пен – 53,70 %. 2012 год. 1 тур: Марин Ле Пен — 26,4 %, Франсуа Олланд — 24,2 %, Николя Саркози — 22,2 %; 2 тур: Олланд — 52,9 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Нор представляют мэр города Онуа-Эмери Бернар Боду (Bernard Baudoux) и первый вице-мэр города Онуа-Эмери Аньес Дени (Agnès Denys) (оба – Коммунистическая партия).

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Ссылки